«Отчёт о пытках» (, более точный перевод — «Отчёт», стилизовано как The Torture Report — ) — американский фильм режиссёра и сценариста Скотта Бёрнса. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс 26 января 2019 года.

Сюжет 
Дэниелу Джонсу поручают провести расследование программы допроса задержанных, принятой после 11 сентября 2001 года для поимки террористов. Он узнает о жестоких и неэффективных расширенных методах допроса, которые применялись к заключённым. ЦРУ и Белый дом пытаются предотвратить публикацию отчёта Джонса.

В ролях 
 Адам Драйвер — Дэниел Джонс
 Аннетт Бенинг — Дайэнн Файнстайн
 Джон Хэмм — Денис Макдоноу
 Дженнифер Моррисон — Кэролайн Красс
 Тим Блейк Нельсон — Рэймонд Нейтан
 Бенджамин Маккензи
 Джейк Сильберманн
 Мэттью Риз — репортёр
 Кори Столл
 Мора Тирни — Бернадетт
 Тед Левин — Джон Бреннан
 Майкл Си Холл — Томас Истмен
 Доминик Фумуса — Джордж Тенет
 Ноа Бин — Мартин Хайнрик
 Дуглас Ходж — доктор Джеймс Митчел

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 94 % на основе 31 рецензий критиков со средней оценкой 8,1 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 79 из 100 на основе 10 рецензий, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Примечания 

Фильмы США 2019 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Политические фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о террористическом акте 11 сентября 2001 года
Фильмы о ЦРУ
Фильмы Amazon Studios